Hong steht für:
 Hong (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hong (Gattung), Gattung der Marienkäfer
 Hong (Vogel) (, Vogel der thailändischen Mythologie)

Siehe auch:
 Høng Kommune, dänische Kommune